Булач Имадутдинович Гаджиев (2 мая 1919, с. Мегеб, Дагестанская область — 8 июня 2007, Буйнакск) — советский, российский педагог, краевед, публицист. Народный учитель СССР (1991).

Биография 
Родился в крестьянской семье в даргинском ауле Мегеб (ныне Гунибского района Дагестана). Отец, Имадутдин — аварец (по другой версии — даргинец), шапочный мастер; мать, Хурбиче (Хурибича) — лачка из Кумуха. По этой причине, национальную принадлежность Магомета и Булача Гаджиевых оспаривали аварцы, даргинцы и лакцы.

В 1930 году окончил 5 классов школы в Буйнакске.

С 1932 по 1937 годы служил воспитанником в частях военно-морского флота на Чёрном море и Тихом океане. Служил юнгой на корабле у старшего брата Магомета (1907—1942), моряка-подводника, Героя Советского Союза.

С 1937 по 1939 годы продолжал учёбу Буйнакске, где и окончил 10 классов. С 1939 по 1941 годы работал старшим пионервожатым и учителем физкультуры в Буйнакской средней школе.

С первых дней войны добровольцем ушёл на фронт и воевал до августа 1945 года.

В 1947 году, окончив один курс исторического факультета Дагестанского государственного педагогического института, выехал в село Акуша Акушинского района, где начал работать учителем истории в 5 — 7 классах. После окончания заочного института в течение многих лет работал в средней школе Буйнакска.

Более 55 лет проработал учителем. 45 лет руководил клубом краеведов школы № 5 Буйнакска.

Вместе с членами клуба совершал походы по Дагестану, а также по Грузии, Северной Осетии, Чечне и Ингушетии. На территории Дагестана ими найдены в 16 местах наскальные изображения, возраста от тысячи до 4 — 6 тысячи лет назад, а также поселения средневековья, поселение христиан предположительно VII—IX вв. н. э. Совершал восхождения на Гимринский хребет.

Племянник — археолог Муртазали Гаджиев (род. 1956).

Труды 
Более 40 лет был ведущим телепередачи «В стране легенд и преданий». Написал и издал более 50 книг :

 «Дагестан в истории и легендах»
 «Ворота в горы Дагестана»
 «У подножия Салатау»
 «По следам М. Ю. Лермонтова в Дагестане»
 "Лермонтов в Дагестане"
 «Пленники дагестанских гор»
 «У каждого была своя война»
 «Я — учитель»
 «У отрогов Исмаил-меэра»
 «Тайна дагестанских скал»
 «У подножия Гимринского хребта»
 «Имам Шамиль: от Гимр до Медины»
 «Дочери Дагестана»
 «Буйнакск в историях и легендах»,
 «Ворота в горы Дагестана»,
 «Хаджи-Мурат в историях и легендах»,
 «Легенды о Дагестане»,
 "Легенды и были Дагестана",
 «У подножия Салатау»,
 «Дорога на Гуниб»,
 «Дагестанские — царские офицеры»,
 «По тропе учителя»,
 «Ахульго»
 «Поляки в Дагестане»
 «Тропа Дагестанского учителя. Дети войны»
 «Под небом Дагестана»
 «Царские и Шамилевские крепости в Дагестане»
 «О Дагестане на уроках истории СССР. Пособие для учителей. 7-10 классы»
 «Они были в Дагестане»
 «Встреча с Дагестаном»
 «Нахибашевы»

Награды и звания 
 Заслуженный учитель Дагестана
 Заслуженный учитель школы РСФСР
 Народный учитель СССР (1991)
 Премия имени Н. К. Крупской
 Республиканская премия имени Сулеймана Стальского
 Орден Ленина
 Орден «Знак Почёта»
 Орден Отечественной войны II степени
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Народный герой Дагестана
 «Золотая медаль Шамиля» — Большая Золотая медаль «Имам Шамиль»
 Почётный гражданин Буйнакска
 Занесен в книгу «Трудовой Славы» Буйнакска

Примечания

Ссылки 
 Гаджиев 

Персоналии:Дагестанский государственный университет
Лауреаты республиканской премии имени Сулеймана Стальского